Бурхануддин:

 Бурхануддин — город и муниципалитет на юге Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Бурхануддин — арабское имя.
 Бурхануддин ал-Маргилани ар-Рошидоний (1090—1197) — среднеазиатский мыслитель, учёный и философ, исламский законовед-факих, богослов.
 Бурхануддин Мухаккик — полюс ордена Мавлавия. Мыслитель.